Chalara — рід грибів. Назва вперше опублікована 1844 року.

Класифікація 
До роду Chalara відносять 141 видів:

Примітки

Джерела 
 Rabenhorst, L. 1844. Deutschlands Kryptogamenflora. 1:1-614 - P.38

Роди грибів